La ligne KM est une ancienne ligne du tramway de Courtrai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Courtrai à Menin entre 1933 et 1957.

Histoire 
  : mise en service en traction électrique sous l'indice KM entre la gare de Courtrai et la Grand-Place de Menin en remplacement d'un service d'autobus, nouvelles sections Bissegem Place - Menin Grand-Place et Courtrai Gare - Sint-Jansput (), électrification de la section Courtrai Louis Robbeplein - Bissegem Place de la ligne Courtrai - Menin - Wervicq (), électrification de la section Courtrai Sint-Jansput - Porte de Menin de la ligne Courtrai - Aarsele () ; exploitation par la SNCV.

 : suppression.

Infrastructure

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV

Liens externes 
 

Capital 41
Capital 85
Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale